Vignolesi – abitanti di Vignola (Pontremoli)
Vignolesi – abitanti di Vignola-Falesina
Vignolesi – abitanti di Vignola
Vignolesi – abitanti di Vignole Borbera